Termin  ima više značenja.

 Horizmatna lijaza, enzim
 UBiC, istraživački centar